Рыба́цкий проезд — название улиц в Различных населённых пунктах России.

 Рыбацкий проезд — улица в селе Брейтово Ярославской области.
 В Санкт-Петербурге:
 1-й Рыбацкий проезд.
 2-й Рыбацкий проезд.
 3-й Рыбацкий проезд.
 4-й Рыбацкий проезд.
 5-й Рыбацкий проезд.
 6-й Рыбацкий проезд.
 8-й Рыбацкий проезд.
 Рыбацкий проезд — улица в посёлке Сукко Супсехского сельского округа муниципального образования город-курорт Анапа.

См. также 
 Рыбацкий проспект
 Рыбацкая улица
 Рыбацкий мост